Leyte steht für: 

 Leyte, eine Insel der Philippinen
 Leyte (Leyte), eigenständig verwaltete Gemeinde in der Provinz Leyte
 Provinz Leyte, auf der Insel Leyte, Philippinen
 Southern Leyte, südliche Provinz auf der Insel Leyte, Philippinen
 USS Leyte Gulf (CG-55), Kreuzer der Ticonderoga-Klasse (ab 1983)

Siehe auch:
 Golf von Leyte (Meeresbecken vor der Insel)
 Leyte-Sab-a-Becken (Tal auf der Insel)
 Leute (Begriffsklärung)